Стройбат:
 Стройбат (строительный батальон) — подразделение  военно-строительных частей Советской армии. Также разговорное название этих частей.
 «Стройбат» — российская музыкальная группа из Екатеринбурга (2004 — н. в.), играющая в стиле индастриал.
 «Стройбат» — повесть Сергея Каледина.